Qualité de quelqu'un, de son comportement, d'une institution qui est intègre, honnête. L'intégrité, c'est aussi l'absence de mauvaise intention.

S'il s'agit d'une chose, cela peut référer au degré de qualité d'inaltération de son état originel : l'intégrité d'un tableau, l'intégrité des facultés intellectuelles d'une personne...

 En écologie, l'intégrité écologique correspond à l'état d'un système écologique ;
 En matière de territoire, l'intégrité territoriale est un principe de droit international ;
 En droit, chaque individu a le droit à l'intégrité physique ou morale de sa personne ;
 En cryptographie, l'intégrité peut avoir plusieurs significations.
En gestion documentaire et archivistique, l'intégrité est l'une des exigences de base pour la qualité d'un document qui renvoie au caractère complet et non altéré de son état, quel que soit le support de l'information.
 En mathématiques, l'intégrité est une propriété vérifiée par certains anneaux commutatifs, appelés les anneaux intègres.
 En informatique, on parle d'intégrité des données au sein d'une base de données.
En recherche scientifique, l'intégrité scientifique constitue les règles d'exercice professionnel des chercheurs.
 Un témoin d'intégrité est un élément d'emballage qui permet de conclure, le cas échéant, à une interférence avec le contenu.